Kochendörffer ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Kochendörffer (1880–1937), deutscher Historiker und Archivar